Weyr ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Weyr (1852–1903), Mathematiker
 Emil Weyr (1848–1894), tschechisch-österreichischer Mathematiker

 Rudolf Weyr (1847–1914), österreichischer Bildhauer
 Siegfried Weyr (1890–1963), österreichischer Maler, Grafiker und Journalist

Weyr ist der Name folgender Orte:
 Weyr (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft in Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Weyr (Gemeinde Sankt Georgen), Ort in Sankt Georgen bei Grieskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Weyer
 Weir